Dry Creek School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dry Creek School (Montana), NRHP-Nr. 81000360
 Dry Creek School (Oregon), NRHP-Nr. 00001019